Il doppio del torneo di tennis ATP Buenos Aires 2006, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori František Čermák e Leoš Friedl che hanno battuto in finale Vasilīs Mazarakīs e Boris Pašanski 6-1, 6-2.

Teste di serie 

 František Čermák /  Leoš Friedl (campioni)
 Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (primo turno)

 Martín García /  Sebastián Prieto (quarti di finale)
 Agustín Calleri /  Gastón Etlis (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

ATP Buenos Aires 2006